Еретик — последователь ереси.
 «Еретик» () — поэма Тараса Шевченко
 «Еретик» () — судно Алена Бомбара

Фамилия 
 Еретик, Даниил Романович (1916—1941) — Герой Советского Союза, младший политрук.

См. также 
 Heretic (значения)